1865 steht für:

 das Jahr 1865
 das Jahr 1865 v. Chr.
 NGC 1865, ein offener Sternhaufen der Großen Magellanschen Wolke im Sternbild Schwertfisch
 IC 1865, eine Spiralgalaxie vom Hubble-Typ Sbc im Sternbild Walfisch
 (1865) Cerberus, ein Asteroid aus der Gruppe der Apollo-Asteroiden
 C/1865 B1 (Großer Südkomet), ein Komet